Мелеховская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 57 километрах на север от города Вельска, между реками Устья и Вага, близ озера Воскресенское. Ближайшие населённые пункты: на севере нежилая деревня Нечаевская, на западе деревня Столбовская, на востоке село Воскресенское.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «1997» как «Воскресенское(Мелиховское, Мелиховская)». Насчитывала 8 дворов, 32 жителя мужского пола и 33 женского, также в деревне находились 2 православные церкви.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 11 дворов, 32 мужчины и 42 женщины.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»